Johann Holtz ist der Name folgender Personen:

* Johann Holtz (Grafiker) (1875–1944), deutscher Grafiker und Schriftkünstler
 Johann Ludwig Holtz (17. Jahrhundert), österreichischer Abt